O termo Perua pode estar associado a:

 Socialite, no sentido pejorativo para "perua"
 Jet set, termo cunhado na década de 50 para designar um grupo social com poder aquisitivo suficiente para viajar frequentemente de avião a jato
 Station Wagon, um tipo de automóvel de maior comprimento e volume interno